Синнамари:

 Синнамари — коммуна во Французской Гвиане, заморском департаменте Франции.
 Синнамари — река в Центральной и Северной Французской Гвиане.
 Синнамари — аэродром во Французской Гвиане.
 «Синнамари» — гвианский футбольный клуб, трёхкратный чемпион страны.